Теканто има више значења:

 Општина Теканто (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Теканто (Теканто, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику